George Grey (ur. 22 lipca 1979 w Sidcup) – kanadyjski biegacz narciarski pochodzenia brytyjskiego, zawodnik klubu Blackjack Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej George Grey pojawił się 28 listopada 1998 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Vernon, gdzie w biegu na 10 km techniką klasyczną był dziewiąty. W 1999 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Saalfelden am Steinernen Meer, gdzie zajął 32. miejsce w biegu na 10 km klasykiem, a na dystansie 30 km stylem dowolnym uplasował się dziesięć pozycji niżej. W Pucharze Świata zadebiutował 10 stycznia 2001 roku w Soldier Hollow, zajmując 46. miejsce w biegu na 30 km technika dowolną. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 15 grudnia 2005 roku w Canmore, gdzie był szesnasty w biegu na 15 km stylem dowolnym. Nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2008/2009, który ukończył na 85. miejscu. W 2003 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, indywidualnie plasując się poza czołową trzydziestką, a w sztafecie Kanadyjczycy zajęli piętnaste miejsce. Najlepsze wyniki na imprezach tego cyklu osiągnął podczas rozgrywanych w 2009 roku mistrzostw świata w Libercu, gdzie był piąty w sztafecie i dziewiąty w sprincie drużynowym. W parze z Devonem Kershawem był ponadto szósty w sprincie drużynowym na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2005 roku. W 2006 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie był jedenasty w sztafecie i sprincie drużynowym, a indywidualnie zajął między innymi 25. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Vancouver Grey był siódmy w sztafecie i ósmy w biegu łączonym na 30 km. Jest ponadto wielokrotnym medalistą mistrzostw kraju, przy czym w 2011 roku zdobył trzy złote medale: na 10 i 50 km stylem dowolnym oraz na 15 km klasykiem. W marcu 2011 roku zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 113.
 sezon 2006/2007: 143.
 sezon 2007/2008: 102.
 sezon 2008/2009: 85.
 sezon 2009/2010: 120.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1979